Marko Šuler (Slovenj Gradec, 9 de março de 1983) é um futebolista profissional esloveno, atualmente defende o NK Maribor.

Carreira 
Suler representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 

Perfil em 90minut.pl
Perfil em national-football-teams.com
Perfil em ogol

Naturais de Slovenj Gradec
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do ND Gorica
Futebolistas do K.A.A. Gent
Futebolistas do Hapoel Tel Aviv
Futebolistas do Legia Warszawa
Futebolistas do NK Maribor
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010